Адра́ст Афродиси́йский (, не позже II в. н. э.) — философ и теоретик музыки. Представитель позднего периода перипатетической школы. Никаких сведений о его жизни не сохранилось. Время жизни Адраста определяется на основании упоминаний о нём у Галена, Порфирия и Теона Смирнского.

Адраст составил комментарии к «Тимею» Платона, к «Категориям», «Физике» и «Никомаховой этике» Аристотеля, к «Характерам» Теофраста, написал трактат «О порядке сочинений Аристотеля».

Музыкально-теоретические воззрения Адраста (из его не дошедшего до нас комментария к «Тимею»), в которых причудливо соединяются взгляды на гармонику пифагорейцев и аристоксеников, подробно передаёт Теон Смирнский в своём трактате «О пользе математики».

Литература 

 The [music] treatise of Adrastus // Greek Musical Writings. Volume II: Harmonic and Acoustic Theory, edited by Andrew Barker. Cambridge, 1989, pp. 213–225.
 Античная философия: энциклопедический словарь. Под ред. М. А. Солоповой. М.: Прогресс-Традиция, 2008.

Персоналии по алфавиту
Древнегреческие философы
Перипатетики
Философы II века
Теоретики музыки